Ryūsuke Sakamoto (jap. , Sakamoto Ryūsuke; * 25. November 1984) ist ein japanischer Tischtennisspieler.

2002 wechselte Sakamoto vom japanischen Verein Aomori Yamada nach Deutschland zu Jahn Kassel. Nach einer Zwischenstation beim TTC Schwalbe Bergneustadt in der 2. Bundesliga schloss er sich 2004 dem Rekordmeister Borussia Düsseldorf in der 1. Bundesliga an., wo er bis 2006 spielte. 2006 wechselte er zum Zweitligisten DJK Germania Holthausen. In der Hinrunde der Saison 2006/07 war er einer der besten Spieler der 2. Bundesliga. Zur Serie  2007/2008 kehrte er nach Japan zurück.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 21. August 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (TTC Schwalbe Bergneustadt)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTC Ruhrstadt Herne)
Geboren 1984
Mann
Japaner